Larry Zavala debuta discográficamente como músico solista con éste, su álbum homónimo, lanzado en el año 2000.
Todos los temas fueron compuestos y arreglados por Larry Zavala, Billy Díaz, Diego Perticone y Diego Cortés, excepto "Killed by death" (Lemmy Kilmister y Würzel) y "Galope furioso" (Claudio Marciello, Díaz y Zavala).
Grabado durante los meses de septiembre y octubre del 2000 en los estudios Totem (Buenos Aires, Argentina) bajo la producción de Gustavo Boulay junto a Pablo Gallo como técnico de grabación.

Lista de canciones

 Memorial (02:57)
 Mejor que ayer (03:29)
 Juego sucio (04:20)
 Sobre el filo (03:04)
 Rastrero (05:46)
 Nada que perder (03:38)
 Andan por la calle (02:13)
 Killed by death (04:10)
 Galope furioso (02:07)

Miembros 

Larry Zavala – bajo y voz
 Billy Díaz – guitarra y coros
 Diego Perticone - guitarra y coros
 Diego Cortés - batería

Referencias

Álbumes de 2000
Álbumes en español
Álbumes de heavy metal